SDL est un sigle signifiant :
 Simple DirectMedia Layer, une bibliothèque utilisée en programmation multimédia.
 Specification and Description Language, Langage de description et de spécification utilisé dans les protocoles de télécommunications.
 Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua, parti politique conservateur fidjien.
 SDL International, groupe spécialisé dans les logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO).